Койданов (Койденов) — хасидская династия, основанная ребе Шломо Хаимом Перловым (Соломон Хаим Перлов) в 1833 в местечке Койданов (современный Дзержинск, Белоруссия).

Согласно энциклопедии евреев восточной Европы YIVO, Койданов была наименьшей из трех литовских хасидских династий, остальными были Слоним и Карлин-Столин. Накануне Второй мировой войны её центрами влияния были Койданов и Минск.
После того, как ребе и большинство хасидов были убиты во время холокоста, династия была повторно основана в 1948 в Тель-Авиве, где она процветает и поныне.

См. также 
 Ашкеназы
 Макаровские хасиды
 Чернобыльские хасиды
 Сквирские хасиды
 Уманские хасиды

Примечания

Литература 
 Bromberg, Abraham Isaac (1963). Mi-Gedole ha-ḥasidut (Jerusalem).
 Rabinowitsch, Wolf Zeev (1961). Ha-Ḥasidut ha-Lita’it.
 Rabinowitsch, Wolf Zeev (1970). Lithuanian Hasidism from Its Beginnings to the Present Day (London).
 Stamm, S.E. (1905). Zekher Zaddik.

Ссылки 
 Американские друзья Koidenov Inc.
 «The Pair of Tefillin» ребе Шломо Слаткина

Хасидские династии
Иудаизм в Белоруссии